Kompania Zachodnioindyjska to:
 Holenderska Kompania Zachodnioindyjska  - (hol. West-Indische Compagnie), powstała w roku 1621
 Francuska Kompania Zachodnioindyjska 
 Duńska Kompania Zachodnioindyjska  - (duń. Dansk Vest Indien), powstała w roku 1672
 Szwedzka Kompania Zachodnioindyjska

Zobacz też 
 Kompania Wschodnioindyjska